Фардин Хан (, , ; также Фардин Кхан; род. 8 марта 1974 года, Бомбей) — индийский киноактёр и общественный деятель.

Биография 
Фардин Хан родился 8 марта 1974 года в госпитале Брич Кенди (Бомбей), в семье известного актёра и режиссёра Фероза Хана и его жены Сундари, дизайнера. Бабушка и дедушка со стороны отца, персиянка Фатима Хан и пуштун Садик Али Хан, были родом из Газни, (Афганистан).
У Фардина есть старшая сестра Лейла, которая в 2010 году вышла замуж за Фархана Фурнитуревала, а до этого была женой теннистиста Рохита Раджпала. В числе других его родственников дяди-актёры Акбар Хан и Санджай (Аббас) Хана, а также кузены —актёр Зайед Хан и Сюзанна Рошан-Хан (бывшая жена актёра Ритика Рошана).

После окончания средней школы Фардин окончил колледж Нарси Мози в Джуху, получив степень бакалавра коммерции. Позднее обучался в Университете Массачусетса (США) по специальности «управление бизнесом», но так и не закончил его.
Изучал актёрское мастерство в актёрской школе Кишора Намит Капура. Прошёл курс по изучению танцев. Изучил борьбу, плавание и верховую езду.

Карьера 
Дебютировал в кино, снявшись в фильме своего отца «Обитель любви» в паре с дебютанткой Мехной Котхари, который вышел на экраны в октябре 1998 года. Фильм не получил большого резонанса, однако его называли «открытием года» и удостоили премии Filmfare Award за лучшую дебютную мужскую роль.

Режиссёр Рам Гопал Варма пригласил его на роль в своём новом фильме «Джунгли». В этот раз партнёршей Фардина становится индийская актриса Урмила Матондкар. Фильм вышел в 2000 году и стал настоящим хитом.

В 2001 году, актёр, в паре с Урмилой Матондкар, снялся в следующем фильме Рам Гопала Вармы. «Любовь, сводящая с ума» так же имеет успех в прокате.
Последующие фильмы 2001—2002 годах с его участием («Ради любви», «Ты будешь моей», «Так далеко, так близко», «Ты не хочешь меня понять», «Душевная близость») остаются практически незамеченными.
Следующий виток в карьере Фардина Кхана начинается в 2003 году, с комедии «Как трудно признаться в любви», в котором он и Карина Капур играют влюблённых студентов. Фильм проваливается в прокате, но его игру оценивают по достоинству.
В том же году, он воссоединился в творческом тандеме с Рамой Гопалом Вармой. Итог — фильм «Призрак» признан успешным.

В том же году актёр снимается ещё в одном фильме. Режиссёр — его отец, Фероз Хан. Фильм «Владелец клуба „Ангара“» имеет широкомасштабную рекламу. Фильм проваливается.

И снова критики заговорили о нём в 2004 году, после участия в фильме «Наставник» снова в паре с Кариной Капур.

В 2005 году Фардин Хан снимается в «В водовороте неприятностей», который становится одним из самых кассовых фильмов года, в то время, как остальные фильмы с его участием подобного успеха не повторили.

Последним проектом (на данный момент) для Фардина стал фильм «Разыскивается жених», в котором помимо него, сыграли Сушмита Сен и Шахрух Хан.

Фильмография

Награды 
Победитель премии Filmfare Award (1998) за лучший мужской дебют в фильме «Обитель любви». Номинант премии Zee Cine Award (2005), как лучший исполнитель комической роли в фильме «В водовороте неприятностей».

Другие проекты 
Наличие очень западного взгляда, которое в прошлом было отрицательным моментом для многих актёров, напрочь ломающим стереотипы типичных индийских мужских ролей, сыграло Фардину Хану на руку. В 2001 году, Provogue, один из крупнейших розничных брендов одежды в Индии, предлагает актёру стать лицом компании.

Вновь поднявшаяся в 2006 году шумиха вокруг кокаинового скандала сильно подпортила его репутацию и отношения с руководством Provogue. Отказав Фардину в создании своей собственной линии одежды, Provogue подписывает контракт на дальнейшее представление бренда с другим болливудским актёром — Саифом Али Ханом, которого впоследствии заменил Ритик Рошан.

Однако, после семилетнего перерыва, сотрудничество было вновь возобновлено, и в апреле 2014 года Provogue выпускает серию товаров личной гигиены, рекламным лицом которого становится Фардин Хан.

Личная жизнь 
Имел отношения с актрисой Пуджей Бхатт, но они расстались, когда он отправился в США.
Позднее встречался с моделью Рухин Хан, но его предполагаемая связь с актрисой Амритой Аророй привела к распаду их отношений.

6 мая 2005 года на частной церемонии в Лондоне состоялась помолвка Фардина и Наташи Мадхвани, дочери знаменитой болливудской актрисы 60-х годов Мумтаз и британского миллионера Маюра Мадхвани. Их семьи дружили, и эта дружба продолжалась на протяжении десятилетий и на разных континентах. Хотя Фардин и Наташа знали друг друга с детства, он был в Мумбаи, а она в то время жила в Лондоне и в Африке. Однако, встретив друг друга уже повзрослев, они стали просто неразлучны.
Свадьба состоялась 14 декабря 2005 года.
Церемония бракосочетания проводилась в соответствии с мусульманскими и индуистскими традициями и длилась три дня.

Долгое время пара не могла завести детей. 26 октября 2012 года актёр объявил в своём аккаунте Twitter, что они с женой ожидают близнецов и беременность составляет 13 недель, но на позднем сроке у Наташи Мадхвани-Хан случился выкидыш. Почти через год, 10 октября 2013 года там же Фардин Хан объявил, что в декабре в семье ожидается пополнение. 11 декабря 2013 года Наташа подарила мужу дочку, которую назвали Диани Изабелла Хан. 11 августа 2017 года у пары родился сын Азариас Фардин Хан.

Кокаиновый скандал 
5 мая 2001 года киноактёр был арестован в Мумбаи с дилером по имени Насир Шайх, который продал Фардину кокаин. Тони Гомес, который предположительно снабжал Насира — также был арестован. Наркополицейские утверждали, что у звезды было обнаружено 9 граммов порошка, сам же Фардин Кхан отрицал это и говорил, что купил меньше грамма стимулятора. Вялотекущее расследование с элементами коррупции, лености и снисходительности тянулось больше десяти лет, обвинения в хранении наркотиков с Кхана сняли, оставив только покупку. По индийским законам, меньше двух граммов кокаина считается незначительным количеством.

Позднее, в феврале 2012 года мумбайский суд снял все обвинения с актёра по преступлению в сфере оборота наркотиков, отметив, что производство по делу будет возобновлено, если он будет арестован за подобное нарушение в будущем.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Лауреаты Filmfare Awards
Выпускники Университета Массачусетса в Амхерсте
Выпускники Школы менеджмента Университета Массачусетса в Амхерсте